Humek je priimek več oseb:
Andrej Humek, častni član filmskega in video kluba Maribor
Draga Humek (r. Nemec) (1913-1990), pedagoginja
Dragotin Humek (1877-1958), učitelj in urednik 
Gabrijel Humek (1907-1993), cistercijan, slikar
Jela Trnkoczy (r. Humek) (1905-1957), slikarka
Ljubo Humek (1913-1988), arhitekt in urbanist
Martin Humek (1870-1943), sadjarski strokovnjak, čebelar
Miloš Humek (1917-2002), glasbenik, pedagog, skladatelj, publicist
==Glej tudi==
 priimke Humer, Humar